Кубок Конфедерации КАФ 2018 — 15-й розыгрыш турнира (44-й, считая одного из предшественников — Кубок обладателей кубков КАФ). Победитель турнира сыграет с победителем Лиги чемпионов КАФ 2018 в матче за Суперкубок КАФ 2019.

Победитель прошлого розыгрыша Кубка конфедерации КАФ клуб из ДР Конго ТП Мазембе квалифицировался в розыгрыш Лиги чемпионов КАФ 2018 и будет защищать свой прошлогодний титул только в случае проигрыша в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Участники 
Команды выделенные жирным шрифтом стартуют не с предварительного, а с 1-го раунда.

Примечания
  1:Мали представляют клубы Джолиба, занявший 3-е место в чемпионате Мали 2016 года и Онз Креатёр, являвшиеся обладателем кубка Мали 2016, поскольку чемпионат Мали и кубок этой страны 2017 года, не завершились к концу года.

Квалификационный этап

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 9—11 февраля, ответные — 20—21 февраля 2018 года.

|}

Первый раунд 
Первые матчи прошли 6—7 марта, ответные — 16—17 марта 2018 года.

|}

Раунд плей-офф 
К 16-ти победителям 1-го раунда квалификации присоединились 16 проигравших в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов КАФ. В ходе жеребьёвки они были разбиты на пары, причём причём неудачники квалификационного турнира Лиги чемпионов КАФ должны были играть вторые матчи на выезде.

Первые матчи в парах состоятся 6-8 апреля, вторые — 17-18 апреля 2018 года.

|}

Ссылки 
 Кубок Конфедерации 2018 на сайте КАФ

2018
Футбол в Африке в 2018 году